Pułki artylerii lekkiej (polowej) noszące numer 5:

Polskie:

 5 Pułk Artylerii Polowej Wojska Polskiego II RP (1918–1919)
 5 Lwowski Pułk Artylerii Polowej Wojska Polskiego II RP (1919-1931)
 5 Lwowski Pułk Artylerii Lekkiej Wojska Polskiego II RP (1932-1939)
 5 Pułk Artylerii Lekkiej (PSZ) Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR (1941-1942)
 5 Wileński Pułk Artylerii Lekkiej Armii Polskiej na Wschodzie i II Korpusu Polskiego (1942-1947)
 5 Kołobrzeski Pułk Artylerii Lekkiej ludowego Wojska Polskiego.